Asercja (informatyka)
 Asercja (logika)